Die Abkürzung UFD steht für

 Uncounted Faces of Death, eine deutsche Hardcore-Punk-Band aus Hanau
 Ultra Faint Dwarf Galaxy, ultralichtschwache Zwerggalaxie, siehe Zwerggalaxie#Ultralichtschwache Zwerggalaxien
 Union Freier Demokraten, eine bulgarische Partei, siehe Sajuz na swobodnite demokrati
 Unique Factorization Domain in der Mathematik, engl. für Faktorieller Ring
 Unione Farmaceutica Distribuzione, ein Schweizer Medikamentengrossist
 USB-Flash-Drive: Anglizismus von engl. (USB) flash drive, (USB-)Speicherstick  oder kurz USB-Stick
 

UFD